«Нефтехи́мик» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Нижнекамске Республики Татарстан, Россия.

Клуб основан в 1968 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.

История 

Нефтехимик (Нижнекамск, Россия)

Созданная 23 октября 1968 года приказом директора Нижнекамского нефтехимического комбината хоккейная команда начинала свой путь в большой хоккей с городских соревнований.

Через три года нижнекамский клуб стал постоянным участником первенства Татарской АССР. В сезоне 1978/79 гг. «Нефтехимик» - второй призер первенства ТАССР, обладатель путевки, дающей право выступать с нового сезона в классе «В».

Почти через 10 лет - в 1989 году - команда завоевывает путевку в класс «А».

В начале 90-х годов «Нефтехимик» входит в новую фазу развития: на базе хоккейной команды создается хоккейно-спортивный клуб «Нефтехимик», который за годы выступлений становился обладателем малых серебряных медалей Открытого первенства России, победителем открытого чемпионата России, а также входил в пятерку сильнейших команд зоны «Поволжье».

В сезоне 1995/96 «Нефтехимик» дебютирует в МХЛ (Межнациональной Хоккейной Лиге), а с 2008 года закрепляет за собой право выступления в КХЛ. В сезоне 2000/01 «Нефтехимик» занимает 6 место по итогам плей-офф. По итогам регулярного чемпионата нижнекамцы заняли 3 место, с тех пор этот сезон так и остается лучшим за всю историю ХК «Нефтехимик». 

В настоящее время более трети основного состава «Нефтехимика» - собственные воспитанники.

Воспитанниками хоккейной школы "Нефтехимика" являются:

Первый номер Драфта юниоров НХЛ 2012 года   Наиль Якупов. До него из России такого успеха добивались только   Илья Ковальчук и Александр Овечкин.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли - Михаил Сергачев.

Чемпионы Мира среди молодежных команд (до 20 лет) Андрей Сергеев, Максим Березин.

Серебряные призеры чемпионата Мира среди молодежи (до 20 лет) Павел Валентенко, Павел Куликов, Максим Грошев, Дамир Шарипзянов.

Бронзовый призер молодежного чемпионта  (до 20 лет) Богдан Якимов.

Обладатели Кубка Гагарина Петр Хохряков (в составе «Салавата Юлаева»), Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов (в составе «Авангарда»).

В клубах  КХЛ играют Богдан Якимов («Динамо» Москва), Александр Брынцев и Тимур Хафизов (оба в «Спартаке»), Андрей Сергеев («Локомотив»), Павел Куликов  («Автомобилист»),  Марат Хайруллин, Эмиль Галимов  и Максим Грошев  (все в СКА), Дамир Шарипзянов и  Наиль Якупов (оба «Авангард»), Петр Хохряков («Трактор»).

Лучшие игроки по показателям в истории клуба
 Последнее обновление: декабрь 2022

✳  — Статистика приведена с учётом матчей Плей-Офф

Ребрендинг 
Перед стартом сезона 2017/2018 «Нефтехимик» изменил логотип, поместив на него волка и добавив красный цвет. Ребрендинг связан с новой системой оценок клубов КХЛ. 19 августа 2017 официально представлена новая эмблема «Нефтехимика». Также изменена и форма команды, к традиционным сине-белым цветам добавлен красный цвет.

Руководство 
 Ларионов Игорь Викторович — Генеральный директор

Тренерский состав 
 Леонтьев Олег Юрьевич - главный тренер
 Озимак Марцел - тренер
 Харисов Роберт Мирзасалихович - тренер
 Митрошин Алексей Юрьевич - тренер
 Ураков Александр Юрьевич - тренер
 Макаров Игорь Федорович - тренер

Результаты выступления в КХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона

Достижения 
  Обладатель Кубка Тампере 2002
  Обладатель Кубка Татр 200
  Обладатель Кубка Лады 2007
  Обладатель Кубка губернатора Московской области 2007
 В Суперлиге с 1995 года. Наивысшим достижением является 6-е место в сезоне 2000/2001 годов
 В КХЛ с 2008 года. Наивысшим достижением является 6-е место в чемпионате КХЛ сезона 2009—2010 годов
  Обладатель Кубка губернатора Челябинской области 2012
  Серебряный призёр Кубка Латвийских железных дорог: 2011
  Обладатель Кубка Президента Казахстана 2017
  Обладатель Кубка Республики Башкортостан 2017
 Обладатель Кубка ТАНЕКО 2022

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Нефтехимик» Нижнекамск 

Клубы КХЛ
Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Нижнекамска